Зеленовщина () — село,
Коржевский сельский совет,
Роменский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5924185402. Население по переписи 2001 года составляло 50 человек.

Географическое положение 
Село Зеленовщина находится на расстоянии в 1 км от города Ромны.

Экономика 
 Свинотоварная ферма.

Примечания